Andoni Goikoetxea Olaskoaga, (1956 - ), exfutbolista i entrenador de futbol basc.
 Jon Andoni Goikoetxea Lasa o Goiko (1965 - ), exfutbolista navarrès.